Het seizoen 1986/87 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 30 augustus 1986 en eindigde op 17 mei 1987. 

KFC Roeselare won in Vierde Klasse A, FC Heist Sportief won in Vierde Klasse B, KFC Zwarte Leeuw won in Vierde Klasse C en Aubel FC won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 Léopold Club Bastogne kreeg de koninklijke titel en werd R. Léopold Club Bastogne

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 RRC Tournai (rechtstreeks uit 3A)
 KSC Menen (rechtstreeks uit 3B)
 K. Bilzerse VV (rechtstreeks uit 3B)
 KFC Herentals (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 VV Leest
 FC Rita Berlaar

Brabant
 SV Asse
 Wolvertem SC

Limburg
 Eendracht Club Rotem

Oost-Vlaanderen
 RRC Gent

West-Vlaanderen
 KFC Roeselare

Henegouwen
 R. Stade Brainois

Luik
 R. Alliance Melen-Micheroux
 R. Standard FC Andrimont

Luxemburg
 RAFC Oppagne-Wéris

Namen
 UR Namur

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Roeselare (kampioen 4A)
 FC Heist Sportief (kampioen 4B)
 KFC Zwarte Leeuw (kampioen 4C)
 Aubel FC (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 VC Sint-Lievens-Houtem (rechtstreeks uit 4A)
 RRC Gent (rechtstreeks uit 4A)
 FC Lignette (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Strombeek (rechtstreeks uit 4B)
 Wolvertem SC (rechtstreeks uit 4B)
 SC Lombeek (rechtstreeks uit 4B)
 White Star Beverst (rechtstreeks uit 4C)
 Eendracht Club Rotem (rechtstreeks uit 4C)
 FC Verbroedering Meerhout (rechtstreeks uit 4C)
 SRU Verviers (rechtstreeks uit 4D)
 RUW Ciney (rechtstreeks uit 4D)
 RAFC Oppagne-Wéris (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4